Alessandro Vanoli (1969) – storico e scrittore italiano
 Paolo Vanoli (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Rodolfo Vanoli (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano